Alpe steht für:

 Alpe (Aller), ein Zufluss der Aller
 Alpe (Icking), Ortsteil der Gemeinde Icking, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Alpe (Philippsreut), Ortsteil der Gemeinde Philippsreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Alpe (Reichshof), ein Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Alpe (Wiehl), ein Ortsteil der Stadt Wiehl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Alpe (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Alp, Alemannisch für Alm (Bergweide)
 Alpen (Begriffsklärung)